Night Train bezeichnet:

 Night Train (Band), eine Berliner Jazz-Band
 Night Train (Album), ein Jazz-Album des Oscar Peterson Trios aus dem Jahr 1962
 Night Train – Der letzte Zug in der Nacht, einen italienischen Film aus dem Jahr 1975
 Night Train (1998), einen britischen Film aus dem Jahr 1998
 Night Train (2009), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2009
 Night Train (Jazz-Titel), Jazzstandard von Jimmy Forrest u. a.

Siehe auch:

 Nighttrain, ehemalige deutsche Band
 Night Train to Venice, deutscher Film aus dem Jahr 1993